XXX је термин који може да се односи на:

Наука и технологија 
 XXX — римски број: 30
 (нпр. XXX Олимпијске игре — тредесете Олимпијске игре);
 .xxx — крајњи домен добровољане претраге за избор интернет странице са сексуално експлицитним садржајем;
 Троструки синдром X — хромозомопатијска варијација, која се често назива 47, XXX;
 „Без валутне” (ИСО 4217 code: xxx);
 „Неидентификована националност” (XXX), на машински читљивом пасошу;

Филм и музика 
 XXX (тв серија) — америчка акциона филмска тв серија;
 XXX (Филм 2002) — амерички акциони филм од 2002. у ком глуми Вин Дизел;
 Ања Амасова или „агент XXX” — лик из филма о Џејмс Бонду;
 XXX (албум ZZ Top) — албум рок групе ZZ Top из 1999. године;

Друго 
 XXX — марка у мјерењу квалитета пива;
 XXX — марка у мјерењу величине одјеће;
 XXX — показатељ хитности у радио комуникацији, мање хитно од СОС;
 XXX — позивање на Амстердам, алузија на три крста на грбу Амстердама;
 Тројна (шпијунажа) — име кодне операције шпијунаже из Другог свјетског рата;

Види још 
 X (вишезначна одредница)
 XX (вишезначна одредница)
 XXXX (вишезначна одредница)